Ричард Уэстмакотт:
  (1747—1808) — английский скульптор-момументалист.
 Уэстмакотт, Ричард (1775-1856) — английский скульптор.
 Уэстмакотт, Ричард (1799—1872) — английский скульптор.